

Тулейрі — місто, штат Каліфорнія
 Тулейрі — місто, штат Південна Дакота